L'Encyclopédie soviétique arménienne ou ESA (en arménien ,  en russe ) est une encyclopédie généraliste en arménien publiée par l'Académie arménienne des sciences.

Le premier volume de l’Encyclopédie soviétique arménienne est sorti en 1974, et la première édition en 13 volumes a été achevée en 1987. L'ESA comprend  articles,  images et 858 cartes et plus de  exemplaires ont été imprimés.

Lien externe 
  Ինդեքս:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան sur Wikisource en arménien

Encyclopédie soviétique
Littérature arménienne